Вяльбе () — эстонская фамилия. Известные носители:

 Георгий (Вяльбе) (в миру Георгий (Юрий) Михайлович Вяльбе; 1881—1961) — епископ Константинопольской православной церкви, епископ Равенский, викарий Фиатирской архиепископии.
 Вяльбе, Елена Валерьевна (до замужества Трубицына; род. 1968) — советская и российская лыжница.
 Вяльбе, Урмас (род. 1966) — эстонский лыжник.